Rubert ist der Familienname folgender Personen:

 Hélio Adelar Rubert (* 1945), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Santa Maria
 Johann Martin Rubert (auch  Rubbert oder Rupert; ~1615–1677), deutscher Organist und Komponist

Siehe auch:
 Rubbert
 Rupert (Begriffsklärung)
 Ruppert